Executive Suite bezeichnet:

 den Originaltitel eines US-amerikanischen Films, siehe Die Intriganten
 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Executive Suite (Fernsehserie)